Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 604 dans le monde.

 Route régionale 604 en Finlande
 Route européenne 604 en France 
 Route nationale 604 en France